in Zweden:
Hällnäs, plaats in de provincie Västerbottens län
Hållnäs, småort en schiereiland in de provincie Uppsala län